Кривы́е Ба́лки (Королевка) — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в состав Кривошеевского сельского поселения.

Расположено к юго-западу от центра сельского поселения — села Кривошеевка. Расстояние до районного центра Прохоровка: 20 километров.

Село основано в первой четверти XIX века экономическими крестьянами села Новая Слободка Название дано по Кривому логу, в котором Кривые Балки и располагаются. В исторических документах Квивые балки описываются с 1858 года, когда состоялась перепись. Тогда в хуторе Кривые Балки Корочанского уезда зафиксировано «348 душ мужского пола». В 1885 году — на хуторе проживало 419 жителей. С июля 1928 года деревня Кривые Балки относилась к Скороднянскому району Белгородского округа Центрально-Чернозёмной области и была центром Криво-Балковского сельсовета. C 13 июня 1934 года деревня вместе со Скороднянским районом была отнесена к Курской области. В 1950-е годы деревня входит в Кривошеевский сельсовет Скороднянского района. После образования Белгородской области в декабре 1962 г. Скороднянский район упразднён.

В селе одна улица — Школьная.

Имеются сельский дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Население

Известные уроженцы 
На соседнем хуторе Мочаки родился и вырос учась в школе здесь в Кривых Балках сценарист Василий Решентников, чей фильм «Хлеб детства моего» является автобиографическим:
Картина повествует о маленьком подвиге самого автора, Василия Решетникова, который 15-летним подростком, спасая свою деревушку от голода в тяжелом сорок третьем году, научился разминировать нашпигованные вражескими минами колхозные поля.

Примечания

Ссылки 
 Кривошеевское сельское поселение

Населённые пункты Прохоровского района